Віла-Боа () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Боа (Барселуш) — парафія.
 Віла-Боа (Мірандела) — парафія.
 Віла-Боа (Сабугал) — парафія.
 Віла-Боа-де-Озілян — парафія.